Nordviertel heißen folgende Orte und Stadtteile:

Nordviertel (Aachen), Stadtteil von Aachen
Nordviertel (Essen), Stadtteil von Essen
Nordviertel (Marburg), statistischer Bezirk in Marburg
Nordviertel (Recklinghausen), Stadtteil von Recklinghausen

Siehe auch:
 Nordstadt, Nordvorstadt